Adam Bielecki (1910-2003), mathématicien polonais.
 Adam Bielecki (1983-), alpiniste polonais ;
 Jan Krzysztof Bielecki (1951-), économiste et homme politique polonais ;
 Karol Bielecki (1982-), joueur polonais de handball ;
 Stanisław Bielecki (1928-2001), homme politique et journaliste polonais.